A Secretaria-Geral do Exército é uma organização militar do Exército Brasileiro que assessora diretamente o Comandante do Exército.

História 
Transcorria o ano de 1938 e, no dia 16 de fevereiro, foi criada a Secretaria - Geral do Ministério da Guerra. O próprio Ministro, General Eurico Gaspar Dutra, presidiu a cerimônia de inauguração da Secretaria, no Rio de Janeiro, então sede do Governo Federal. Nessa mesma solenidade assumiu o primeiro Secretário- Geral, o Gen Valentim Benício da Silva.

Em seu discurso inicial, o Gen Valentim transmitiu mensagem que afirmava que a Secretaria- Geral do Ministério da Guerra seria um posto de exercício de funções enormemente complexas, dignas de serem ocupadas por pessoas que aceitam desafios. A visão prospectiva do primeiro Secretário- Geral viria a concretizar - se.

Dentre suas missões, além da publicação do Boletim do Exército e dos Almanaques do Pessoal, destacavam-se as atribuições de tratar de todos os casos que interessavam à administração do Exército, estudar as questões referentes aos trabalhos legislativos e orçamentários, chefiar o serviço do contencioso administrativo, orientar e coordenar todos os órgãos administrativos do Ministério da Guerra, receber os relatórios apresentados pelo Inspetor de Administração e Finanças e dirigir e fiscalizar a execução dos Serviços Auxiliares do Exército, constituídos pela Imprensa Militar, o Gabinete Fotocartográfico, a Biblioteca do Ministério e o Arquivo do Exército.

Posteriormente, recebeu a seu encargo a Administração do Edifício do Ministério da Guerra, a Companhia de Guardas do Quartel-General, o Serviço de Embarque do Pessoal do Ministério da Guerra e o Restaurante do Ministério da Guerra.

Em 25 de agosto de 1956, teve sua denominação alterada para Secretaria do Ministério da Guerra e, em 25 de fevereiro de 1967, recebeu sua denominação atual.

Em 21 de agosto de 1972, sendo Secretário-Geral o General de Divisão Celso de Azevedo Daltro Santos, teve sua sede transferida para o Quartel-General do Exército, no Setor Militar Urbano, em Brasília, sendo mantido um Escalão Recuado no Rio de Janeiro, sob a direção do General de Brigada Luiz Serff Sellmann, até 1º de janeiro de 1973, quando o processo de transferência foi concluído.

Atualmente, tem sob sua subordinação o Estabelecimento General Gustavo Cordeiro de Farias e a Base Administrativa do Quartel-General do Exército. 

Ao longo de sua evolução, a Secretaria-Geral do Exército contou com diversos órgãos em sua composição, como o Centro de Documentação do Exército, o Arquivo Histórico do Exército, o Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana, a Diretoria Patrimonial de Brasília e a Diretoria de Assuntos Culturais.

Missões 

A SGEx possui as seguintes missões: assessorar o Comandante do Exército nas áreas de cerimonial, medalhística, documentação e acervo cultural; secretariar as reuniões do Alto Comando do Exército; elaborar o Boletim do Exército; coordenar a segurança do Quartel-General do Exército; dirigir as entidades vinculadas à Secretaria-Geral do Exército (SGEx) destinadas aos apoio à família militar e às autoridades na guarnição de Brasília.

Ligações externas
 Página da Secretaria-Geral do Exército

Unidades administrativas do Exército Brasileiro